Horton Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Horton Township (Iowa)
 Horton Township (Michigan)
 Horton Township (Minnesota)
 Horton Township (Pennsylvania)